1979 Голяма награда на Канада е 12-о за Голямата награда на Канада и петнадесети кръг от сезон 1979 във Формула 1, провежда се на 30 септември 1979 година на пистата Монреал, Монреал в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1979 година в Канада